Marconi bezeichnet:
 Marconi Company, ehemaliges britisches Telekommunikationsunternehmen
 American Marconi Wireless Corporation, ehemaliges amerikanisches Unternehmen und Vorläufer der Radio Corporation of America (RCA).
 Marconi-Antenne, ein Antennentyp
 Marconi Airport, den Flughafen von Bologna (vollständig Aeroporto di Bologna - Borgo Panigale „Guglielmo Marconi“)
 Marconi-Preis, eine Auszeichnung für Fortschritte bei der Informationsübertragung
 Marconi-Skandal, ein innenpolitischer Skandal in Großbritannien in den Jahren 1912 bis 1913.
 Marconi-Klasse, Klasse von Unterseebooten bei der italienischen Marine

Marconi ist der Familienname folgender Personen:
 Aníbal Marconi (1937–2015), argentinischer Tangosänger und -dichter
 Dominic Anthony Marconi (* 1927), emeritierter Weihbischof in Newark
 Gaudenzio Marconi (1841–1885), Schweizer Fotograf
 Gloria Marconi (* 1968), italienische Langstreckenläuferin
 Guglielmo Marconi (1874–1937), italienischer Radiopionier, Unternehmer und Nobelpreisträger
 Jole Bovio Marconi (1897–1986), italienische Archäologin
 Maria Marconi (* 1984), italienische Wasserspringerin
 Nazzareno Marconi (* 1958), italienischer Geistlicher, Bischof von Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia
 Néstor Marconi (* 1942), argentinischer Bandoneonist
 Nicola Marconi (* 1978), italienischer Wasserspringer
 Pirro Marconi (1897–1938), italienischer Klassischer Archäologe
 Saverio Marconi (* 1948), italienischer Schauspieler
 Tommaso Marconi (* 1982), italienischer Wasserspringer

Zu der italienisch-polnischen Architekten- und Künstlerfamilie Marconi gehören:
 Enrico Marconi (1792–1863), italienisch-polnischer Architekt
 Karol Antoni Marconi (1826–1864), polnischer Maler

 Leonard Marconi (1835–1899), italienisch-polnischer Bildhauer
 Władysław Marconi (1848–1915), polnischer Architekt und Denkmalschützer
 Bohdan Marconi (1894–1975), Professor an der Akademie der Bildenden Künste Warschau
 Henryk Jerzy Marconi (1927–2011), polnischer Architekt

Siehe auch:
 Marconi-Galaxis, von Marshall McLuhan geprägter Begriff für das Zeitalter der elektronischen Medien (nach dem Funkpionier Guglielmo Marconi), welches die Gutenberg-Galaxis ablöst
 Marconi-Rigg, eine historische Form der Hochtakelung